Bertel est un type de sac plat de Madagascar et de la La Réunion

Bertel est aussi un prénom masculin pouvant désigner :

Prénom
 (1906-1981), patineur de vitesse finlandais
Bertel Dahlgaard (1887-1972), homme politique danois
 (1900-1963), homme politique norvégien
Bertel Gripenberg (1878-1947), écrivain finlandais
Bertel Haarder (né en 1944), homme politique danois
Bertel Hansen (1932-2005), botaniste danois
Bertel Jung (1872-1946), architecte finlandais
Bertel Krarup (né en 1947), historien de musique danois
 (1928-2000), acteur de film danois
Bertel Liljequist (1885-1954), architecte finlandais
Bertel Nilsson (1887-1939), sculpteur finlandais
Bertel Storskrubb (1917-1996), athlète finlandais en  haies
Bertel Strömmer (1890-1962), architecte finlandais
Bertel Thorvaldsen (1770-1844), sculpteur danois, œuvrant en Italie

Voir aussi
, compagnie commerciale norvégienne
 , Bartelse, Bartel, , , , , 
 , , Bertelson, , , 
 ,  Bortels

Homonymie de prénom
Prénom danois
Prénom finlandais